Alma Mater Viadrina – német egyetem Odera-Frankfurtban, 1506-ban alapított 
 Johann Wolfgang Goethe Egyetem – német  egyetem Majna-Frankfurtban, 1914-ben alapított
 Europa-Egyetem Viadrina – német  1991-ben alapított egyetem Odera-Frankfurtban,  1991-ben alapított